В парному жіночому розряді тенісного турніру Tashkent Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Лі На і Лі Тін виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірода Туляганова і Ганна Запорожанова 3-6, 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Джулія Казоні /  Надія Островська (півфінал)
 Кетеліна Крістя /  Марлен Вайнгартнер (1-ше коло)

 Євгенія Куликовська /  Катерина Сисоєва (чвертьфінал)
 Ірода Туляганова /  Ганна Запорожанова (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Tashkent Open